Streck é um sobrenome de origem germânica, comum no Alemanha, Áustria e encontrado nas regiões de colonização do sul do Brasil.
 
 Adroaldo Streck - jornalista e político brasileiro
 Lenio Luiz Streck - jurista brasileiro
 Martha Streck -  uma modelo brasileira

Desambiguações de sobrenomes